Анатолий Спасский:
 Спасский, Анатолий Алексеевич (1866—1916) — русский историк церкви, профессор Московской духовной академии.
 Спасский, Анатолий Григорьевич (1895—1970) — советский учёный-металлург, профессор, лауреат Сталинской премии за изобретение метода кристаллизации сплавов под давлением.